Le nom Omar fut utilisé pour plusieurs cyclones tropicaux.

Atlantique nord 

 Ouragan Omar (2008), un ouragan de catégorie 4 qui est passé sur les Antilles néerlandaises, Porto Rico et les îles Vierges, causant des dommages de mineurs à modérés et un décès  indirect ;
 Tempête tropicale Omar (2020), la quinzième tempête nommée le plus tôt dans le bassin atlantique.

Pacifique nord-ouest 

Typhon Omar (1992) (T9215, 15W, Lusing), un super typhon de catégorie 4 qui a frappé Guam, Taïwan et la Chine, causant 2 morts et pour environ un demi-milliard de dollars américain de dégâts. Le nom fut retiré après la saison 1992 et a été remplacé par Oscar pour la saison 1995.

Typhon homonyme
Ouragan homonyme
Tempête tropicale homonyme